Bábolna steht für:

 Bábolna (Ungarn), ein Ort im Komitat Komárom-Esztergom, Ungarn
 Gestüt Bábolna, ein Gestüt in Ungarn
 Bábolna, ungarischer Name der Gemeinde Bobâlna in Siebenbürgen in Rumänien, siehe Bobâlna (Cluj)